Отец (фильм, 1966) — Венгрия
 Отец (фильм, 1967) — Польша
 Отец (фильм, 1973) — СССР
 Отец (фильм, 1989) — США
 Отец (фильм, 2003) — Россия — документальный фильм к 90-летию С.В.Михалкова
 Отец (фильм, 2007) — Россия
 Отец (фильм, 2014) — Россия
 Отец (фильм, 2020) — Великобритания